2 miejscowości w Polsce: 
 Osłowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. świeckim, w gminie Jeżewo 
 Osłowo – wieś w woj. podlaskim, w pow. siemiatyckim, w gminie Mielnik